Соревнования в плавании в эстафете 4 × 100 метров вольным стилем (женщины) на чемпионате мира по водным видам спорта 2011 года проводились в бассейне Шанхайского спортивного центра «Восток» в Шанхае, 24 июля 2011 года.

Отборочные заплывы начались 24 июля в 11:33 по местному времени (UTC+8), а финал — в тот же день в 19:18.

Медалисты

*—участвовали только в предварительном заплыве

Рекорды 
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Заплывы

Отборочные

Финал

Примечания

Ссылка 
 Результаты 

4×100 м, вольный стиль, женщины